Michele Imperiali (1623-1664) – nobile italiano, primo principe di Francavilla
Michele Imperiali (junior) (1719-1782) – nobile italiano, quarto principe di Francavilla

Pagine correlate 
Imperiale (famiglia)